Лиссинген  — многозначный немецкий топоним:

 Лиссинген — средневековый замок в земле Рейнланд-Пфальц.
  — район города Герольштайн.